Villa Gutmann steht für:
 eine Villa in Baden, Niederösterreich, siehe Villa Gutmann (Baden)
 eine Villa in Potsdam, Brandenburg, siehe Villa Gutmann (Potsdam)